Формула Гаусса (соотношение Гаусса, уравнение Гаусса) — выражение для гауссовой кривизны поверхности в трёхмерном римановом пространстве через главные кривизны и секционную кривизну объемлющего пространства.
В частности, если объемлющее пространство евклидово, то гауссова кривизна поверхности равна произведению главных кривизн в этой точке.

Формулировка
Пусть  — двумерная поверхность в трёхмерном римановом пространстве . Тогда

где 
  — гауссова кривизна поверхности  в точке ,
  — секционная кривизна пространства  в направлении , касательном к поверхности  в точке , 
 ,  — главные кривизны поверхности  в точке

Обобщение на большие размерности 
Формула допускает обобщения на произвольную размерность и коразмерность вложенного подмногообразия . В этом случае тензор кривизны  подмногообразия  выражается через сужение тензора кривизны  пространства  на подпространство касательное к  и вторую квадратичную форму   подмногообразия  на касательном пространстве  со значениями в нормальном пространстве к : 
 

Следует иметь в виду, что разные авторы определяют тензор кривизны с разным знаком и порядком аргументов.

См. также 
 Формула Гаусса — Бонне

Примечания

Литература 
 1. Постников М. М. Риманова геометрия М.: Факториал, 1998, стр. 337.
 2. Кобаяси Ш., Номидзу К. Основы дифференциальной геометрии М.: Наука, 1981, Т. 2, стр. 30.

Риманова (и псевдориманова) геометрия
Гаусса
Объекты, названные в честь Карла Фридриха Гаусса